Провинция Варад (также известная как Пашалык Варад или Эялет Варад) — пашалык Османской империи на территории современных Венгрии и Румынии, созданный в 1661 году султаном Мехмедом IV на завоёванных в 1596 году землях. Столицей пашалыка был город Варад. В 1692 году территория была захвачена австрийцами, и в 1699 году официально была передана Австрии в соответствии с условиями Карловицкого мира.

Административное деление 
Варадский пашалык делился на следующие санджаки:
 Дебречин
 Саланта
 Халмаш
 Сенгеви
 Япышмаз
 Эгри
 Хатван

Эялеты Османской империи
Исчезли в 1692 году
Появились в 1661 году